El término empanadas puede referirse, en esta enciclopedia:

 al plural de empanada, que designa un alimento compuesto por una fina masa de pan, masa quebrada u hojaldre rellena con una preparación salada o dulce y cocida al horno o frita;
 al plural de «empanada», el nombre vulgar de la planta fanerógama Serjania triquetra, de la familia de las sapindáceas;
 al cerro de Las Empanadas, pico situado entre los límites provinciales de Jaén y Granada (en España).

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para empanada.